Дивізія А 1953 — 36-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул втретє поспіль здобув КЦА (Бухарест).

Команди

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Кимпулунг-Молдовенеск був знятий зі змагань після першої половини сезону.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1953
Румунія
1953 у румунському спорті